Dispatch peut désigner :
 Dispatch (logistique), une procédure, ou la personne qui met en œuvre la procédure, pour coordonner la cueillette et la livraison de marchandises dans le transport ;
 , un secteur non constitué en municipalité, dans le Kansas ;
 , un bateau à roues à aubes qui opérait dans l'Orégon.